Füchsledt ist der Name folgender Orte:

 Füchsledt (Gemeinde Münzkirchen), Ortschaft der Gemeinde Münzkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Füchsledt (Gemeinde St. Roman), Ortschaft der Gemeinde St. Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich